Elders (ou Anciões) são pessoas que dentro de uma tradição neopagã que cumpriram seu treinamento pós-iniciação e possuem a aptidão de treinar e iniciar outros dentro da sua Arte.
Esse cargo é adquirido após anos de estudos, práticas e dedicação, é um merecimento pelos seus feitos dentro da comunidade pagã.

A sua presença num coven é a de conselheiro do mesmo e ajudante para novos membros. É este quem tem a maior palavra a dar dentro de um coven, desde, a entrada de um novo membro (se é um individuo válido ou não e se o mesmo não compromete os ensinamentos), decisões internas do coven e designações dos níveis iniciáticos dos membros. Em algumas tradições o ancião não é directamente pertencente ao coven, ganhando quase a imagem do ermita, o que detém o conhecimento e deve ser procurado.

Neopaganismo